Теодор Палеолог се може односити на једног од морејских деспота:
 Теодор I Палеолог (1383-1407)
 Теодор II Палеолог (1407-1443)